Adilson Higino Silva (Recife, 1972) é um cantor, compositor, apresentador e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Atualmente é responsável pelos obreiros, e um dos líderes da instituição.

Biografia 
Nascido em Pernambuco, ainda recém-nascido, foi levado para São Paulo, onde viveu em meio a pobreza até a juventude no bairro de São Miguel Paulista. Com a morte do pai, quando tinha 13 anos de idade, assumiu a responsabilidade da família e teve a infância e a adolescência abreviadas. Adilson conheceu a IURD através de uma colega de colégio, que falou de Jesus Cristo para ele e falou sobre a reunião de libertação. Aos poucos, Adilson foi indo as reuniões e mais tarde sua mãe e seu irmão se converteram.

O cantor 
Entre sua carreira artística, já lançou vários álbuns pela gravadora Line Records, entre eles, Deus Soberano, alcançando milhões de cópias vendidas.

Adilson não é só cantor, também possui composições conhecidas no meio gospel, como Eis-me Aqui No Teu Altar, Pra Sempre Quero Te Adorar, O Justo e Nenhum Outro Em Minha Vida, sendo essas duas últimas feitas em parceria com Giovani Santos. Incluindo outras só de sua autoria.

Ligações externas
 Discogs

Naturais do Recife
Pastores de Pernambuco
Protestantes do Brasil
Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus
Apresentadores de televisão de Pernambuco
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Cantores de música cristã contemporânea do Brasil